Tourny steht für:
 Tourny, französische Ortschaft und ehemalige Gemeinde

Tourny ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Ludwig Tourny (1800–?), deutscher Opernsänger
 Louis-Urbain Aubert de Tourny (1695–1756), französischer Stadtplaner